Привільненська сільська рада  — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

	
 Привільненська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Привільненська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Привільненська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Привільненська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район
 Привільненська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район
 Привільненська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України